Copa Hector Gomez 1936 - mecz towarzyski o puchar Hectora Gomeza odbył się po raz drugi w 1936 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Urugwaju i Argentyny.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Hector Gomez 1936 został zespół Urugwaju.

Copa Hector Gomez
1936 w piłce nożnej